O Papiro 69 (69) é um antigo papiro do Novo Testamento que contém fragmentos do capítulo vinte e dois do Evangelho de Lucas (2:41,45-48r+22:58-61v).

Texto 

[recto]
 [εις πειρασ]μ[ον] [41] κ̣[αι αυτος απεσ]
 [πασθη απ αυτων ωσ]ε̣ι λιθου β̣ο̣λ̣[ην]
 [και θεις τα γονατα προσ]η̣υ̣χ̣ε̣τ̣ο̣
 [45] [ελθων προς τους μ̣αθ]ητ[ας ευ]
 [ρεν αυτους καθευ]δοντας κοι
 [μωμενους αυτους απο τη]ς̣ λυπης [46] [κ]α̣ι̣
 [ειπεν αυτοις] τ̣ι κ̣α̣θευδ̣ε
 [τε ανασταντες πρ]ο̣σ̣ευχεσ̣θ̣ε
 [ινα μη εισελθητε εις πει]ρ̣ασμ̣ο̣ν̣
 [47] [ετι δε αυτου λαλουντος ι]δου̣
 [οχλος και ο λεγομενος ιου]δ̣ας
 [εις των ι̅β̅ προηρχετο α]υ̣[τ]ους
 [και εγγισας εφιλησε]ν̣ τ̣ον ι̣̅η̅ν̅
 [48] [ι̅η̅ς̅ δε ειπεν αυτω ιουδα φι]λ̣η̣[ματι

[verso]
 [58] – [ιδων] α̣υ̣[τ]ω̣ ε̣[φη και συ εξ αυτων ει]
 ο̣ δ̣ε ειπεν [αν̅ε ουκ ειμι [59] και δι]
 αστ̣ασης ωσ̣[ει ωρας α̅ αλλος τις ισχυ]
 ριζ̣ετο λεγ̣ω̣[ν επ αληθειας και]
  ου̣τος ην μ̣[ετ αυτου και γαρ γα]
 λ̣[ι]λ̣α̣ιος εστ̣[ιν] [60] [ειπεν δε ο πετρος]
 α̣ν̣̅ε ουκ οι[δα ο λεγεις και ετι]
 αυτου λαλου̣[ντος παραχρημα]
 ε̣φωνησεν̣ [αλεκτωρ] [61] [και στρα]
 φεις ο πε̣τ̣ρ̣[ος ενεβλεψεν αυ]
 τω τοτε [υπεμνησθη ο πετρος]
 τ̣ου ρημ[ατος του κυ̅ ως ειπεν]
 αυ̣τω π[ριν αλεκτορα φωνησαι ση]
 μ̣[ερον απαρνηση με τρις] [62] [και]

Ver também 
 Papiros de Oxirrinco
 Anexo:Lista dos papiros do Novo Testamento

Papiro 0069